Güte steht für:

 frühere Bedeutung von Benignität
 Güte, eine Tugend
 Gütefaktor in Schwingungslehre und Elektrotechnik
 Gütte, historischer Schöpflöffel der Leinenveredelung
 Qualität, die Beschaffenheit einer Sache

In der Statistik steht Güte für:

 Güte bzw. Trennschärfe eines Tests
 Anpassungsgüte einer Schätzung
 Gütemaße, als Maß der Anpassungsgüte
 Gütekriterien in Strukturgleichungsmodellen 
 Gütekriterien von Punktschätzern
 Gütefunktion, eine spezielle reellwertige Funktion in der Testtheorie

Güte ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Ernst Güte (1754–1805), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Gut
 Gute Güte
 der Gütige